Rewa – provincia delle Figi
 Rewa – fiume delle Figi
 Rewa – frazione della Polonia
 Rewa – città dell'India
 Rewa – stato principesco dell'India
 distretto di Rewa – distretto dell'India
 divisione di Rewa – divisione dell'India